Tratado de Roma pode se referir a:

 Tratado de Roma (1924), criou o Estado Livre de Fiume
 Tratados de Roma (1941), delimitou fronteiras entre Itália e o Estado Independente da Croácia
 Tratado de Roma (1957), instituiu a Comunidade Econômica Europeia
 Tratado Euratom (1957), institui a Comunidade Europeia de Energia Atômica
 Estatuto de Roma (2002), estabeleceu a Corte Penal Internacional
 Constituição Europeia, também chamada de Segundo Tratado de Roma de 2004

Roma